Levski (le nom étant écrit Левски) peut désigner :
 Géographie :
 Levski, ville bulgare de l'obchtina de Levski, située dans l'oblast de Pleven ;
 Levski, village bulgare de la commune de Panagyurichté ;
 Levski, village bulgare de la commune de Souvorovo ;
 Mont Levski, un des sommets du Grand Balkan, en Bulgarie ;
 Pic Levski et Chaîne Levski, dans l'île Livingston, en Antarctique, tous deux nommés en l'honneur de Vassil Levski ;
 Patronyme :
 Vasil Levski (homonymie)
 Autres :
 Levski Sofia, club omnisports bulgare.

Homonymie de patronyme bulgare